Uefa Europa League 2013/2014 var den femte säsongen av turneringen sedan den bytte namn från Uefacupen.
Turneringen inleddes den 4 juli 2013 med de första matcherna i den första kvalrundan och sista matchen i turneringen spelades den 14 maj 
2014 på Juventus Stadium i Turin i Italien.

Kvalomgångar

Första kvalomgången 
Lottningen till den första och andra kvalomgången hölls den 24 juni 2013 i Nyon. De första matcherna spelades den 2, 3, 4 juli, returmötena den 9, 10, 11 juli 2013. Det var 76 deltagande lag i första kvalrundan därav 3 lag som vann Fairplay-rankningen. Först i denna rankningen blev:
  Gefle IF
  Tromsø IL (tvåa) 
  IFK Mariehamn (trea)

Andra kvalomgången 
Deltagande lag är sammanlagt 80 därav 38 vinnarlag från första kvalomgången. Första matcherna spelades den 18 juli, returmötena spelades den 25 juli 2013.

Tredje kvalomgången 
Lottningen till den tredje kvalomgången hölls den 19 juli 2013 även den i Nyon. I denna kvalomgång är det sammanlagt 58 lag därav 40 vinnarlag från andra kvalomgången. Första matcherna spelades den 1 augusti, returmötena spelades den 8 augusti 2013.

Playoff 
 lottning: 9 augusti 2013 i Nyon
 första matchen: 22. August 2013
 returmöte: 29. August 2013

Den sista kvalomgången kallar UEFA nu för "Play-off" av marketingskäl. I denna sista kvalomgång innan gruppspelen går nu förlorarna av den 3 kvalifikationsrundan i Champions League in.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor

Fotnoter

Externa länkar